William Blake puede hacer referencia a:

 William Blake (1757 – 1827), poeta, pintor y grabador inglés.
 William Blake (1842 – 1921), pintor y decorador inglés.
 William Blake, personaje ficticio de la película Dead Man.